Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Mechelen. Het onroerend erfgoed maakt deel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in Mechelen/deel2
 Lijst van onroerend erfgoed in Mechelen/deel3
 Lijst van onroerend erfgoed in Antwerpen (provincie)

 
Mechelen